Кинкейд — фамилия:

 Кинкейд, Джамайка (род. 1949) — вест-индская писательница.
 Кинкейд, Дэвид (род. 1983) — музыкант, барабанщик группы Soulfly.
 Кинкейд, Кит (род. 1989) — американский хоккеист;вратарь.
 Кинкейд, Кэт (1930—2008) — американская писательница.
 Кинкейд, Мейв (род. 1946) — американская актриса мыльных опер.
 Кинкейд, Томас (1958—2012) — американский художник.
 Кинкейд, Томас Кэссин (1888—1972) — американский адмирал.
 Кинкейд, Уильям (1895—1967) — американский флейтист.

См. также 
 Клан Кинкейд
 Кинкейд-Маундз